As línguas Newaricas são um grupo proposto de línguas sino-tibetanas. George van Driem (2003) e Mark Turin (2004) argumentam que  as línguas  Newar e  Baram (consistindo nas duas línguas intimamente relacionadas Baram e  Thangmi) compartilham muitos recursos entre si e, portanto, agrupam-se.

As Newáricas fazem parte do ramo das línguas Mahakiranti  de van Driem (2001). No entanto, este agrupamento proposto foi retratado em van Driem (2003), que sustentou que o Newárica é provavelmente um grupo, mas não está intimamente relacionado com as línguas kiranti.Van Driem (2003) observa que as semelhanças entre Kiranti e Newaric se devem a retenções compartilhadas do proto-sino-tibetano em vez de um ancestral comum mais recente.

Vocabulário comparativo 
A seguinte lista de Swadesh comparativa de 100 palavras das línguas Newaric Baram, Thami (Thangmi) e Newar, junto com  Chepang é de Kansakar, et al. (2011: 220-223).

Notas

Bibliografia

 
 
 

Newáricas
Newáricas